Povilas Vanagas (* 23. Juli 1970 in Šiauliai, Litauische SSR, Sowjetunion) ist ein ehemaliger litauischer Eiskunstläufer, der im Eistanz startete. 

Mit seiner Eistanzpartnerin Margarita Drobiazko wurde er von 1992 bis 2006 litauischer Meister. Im selben Zeitraum nahmen Drobiazko und Vanagas an zwölf Welt- und Europameisterschaften und fünf Olympischen Spielen teil. Sie sind die ersten und bislang einzigen Eiskunstläufer, die fünf Olympische Spiele bestritten. Im Jahr 2000 gewannen sie sowohl bei der Weltmeisterschaft wie auch bei der Europameisterschaft die Bronzemedaille. Es waren die ersten Medaillen für Litauen bei Welt- und Europameisterschaften. Bei ihrer letzten Europameisterschaft errangen sie 2006 noch eine weitere Bronzemedaille. Ihr bestes Ergebnis bei Olympischen Spielen war der fünfte Platz, den sie 2002 in Salt Lake City erreichten.    

Drobiazko und Vanagas sind seit Juni 2000 verheiratet.

Ergebnisse

Eistanz
(mit Margarita Drobiazko)

Weblinks 

 
 
 Offizielle Webpräsenz des Eistanzpaares

Eiskunstläufer (Litauen)
Olympiateilnehmer (Litauen)
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 1992
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 1994
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 1998
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2002
Teilnehmer der Olympischen Winterspiele 2006
Universiadeteilnehmer (Litauen)
Teilnehmer der Winter-Universiade 1993
Litauischer Meister (Eiskunstlauf)
Sportler (Šiauliai)
Sowjetbürger
Litauer
Geboren 1970
Mann